Ранчо Темекатитла има више значења:

 Ранчо Темекатитла (Атлатлахукан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ранчо Темекатитла (Тотолапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику